Paul Henry (acteur), een Brits acteur
 Paul Henry (astronoom), een Frans astronoom
 Paul Henry (atleet), een Belgisch atleet
 Paul Henry (voetballer), een Belgisch voetballer
 Paul Henry (kunstschilder), een Iers kunstschilder